Дасье () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дасье, Андре (1651—1722) — французский филолог-классик и переводчик.
 Дасье, Анна (1654—1720) — французский филолог-классик и переводчик; жена Андре Дасье.
 Дасье, Бон-Жозеф (1742—1833) — французский учёный.
 Дасье, Жак-Антуан (1715—1759) — швейцарский медальер и резчик монетных штемпелей.
 Дасье, Жан (1676—1763) — швейцарский медальер.